Bagni (Etymologie bei Bagno (Strafanstalt), bei italienischen Orten meistens Bäder / Thermen) heißen die Orte
 Abano Bagni, veralteter Name der Gemeinde Abano Terme
 Agnone Bagni, Ortsteil der Gemeinde Augusta (Sizilien)
 Bagni di Cefalà Diana, Thermalbäder der Gemeinde Cefalà Diana
 Bagni di Craveggia, Thermalbäder der Gemeinde Craveggia
 Bagni di Lucca, Gemeinde in der Provinz Lucca
 Bagni di Lusnizza, Ortsteil von Malborghetto Valbruna
 Bagni di Petriolo, Ortsteil der Gemeinde Monticiano
 Bagni, Stadtteil von Monfalcone
 Bagni, Ortsteil von Nocera Umbra
 Canicattini Bagni, Ort in der Provinz Syrakus
 San Casciano dei Bagni, Gemeinde in der Provinz Siena
 Sclafani Bagni, Gemeinde in der Provinz Palermo

Bagni ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Bagni (* ?), italienischer Rockbassist
 Giovanni Francesco Bagni (1578–1641), französischer Kardinal
 Margherita Bagni (1902–1960), italienische Schauspielerin
 Salvatore Bagni (* 1956), italienischer Fußballspieler
 Scipio Graf Bagni († 1721), österreichischer Feldmarschall

Siehe auch:
 Bagno, Bagne, Bagnes